Gradin renvoie aux articles suivants :

 Gradin, petite marche ou plan d'un terrain.

Nom de famille 

 Anita Gradin (1933-2022), femme politique suédoise ;
 Isabelino Gradín (1897-1944),  footballeur et athlète uruguayen ;
 Peter Gradin (né en 1958), joueur professionnel suédois de hockey sur glace ;
 Thomas Gradin (né en 1956), joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Homonymie de patronyme